Die French Super Series 2013 waren das zehnte Turnier der BWF Super Series 2013 im Badminton. Es fand vom 22. bis 27. Oktober 2013 im Stade Pierre de Coubertin von Paris statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Kenichi Tago
  Jan Ø. Jørgensen
  Tommy Sugiarto
  Boonsak Ponsana
  Wang Zhengming
  Marc Zwiebler

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Ratchanok Intanon
  Juliane Schenk
  Saina Nehwal
  Wang Yihan
  Sung Ji-hyun
  Wang Shixian
  Tai Tzu-Ying

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Ma Jin / Zhong Qianxin
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Xu Chen / Ma Jin
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Markis Kido / Pia Zebadiah

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 

 Yonex French Badminton Open 2013

BWF Super Series 2013
2013
Badmintonwettbewerb in Paris